Грађани има више значења:

 групни назив за људе који живе у граду

или:

 Грађани (племе), племе Црне Горе у Ријечкој нахији
 Грађани (Цетиње), насеље у општини Цетиње, Црна Гора